Уда́чное — название населённых пунктов:

Россия 
 Удачное — село в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Удачное — село в Большеулуйском районе Красноярского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Удачное — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Удачное — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Удачное — посёлок городского типа в Покровском районе Донецкой области.
 Удачное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.

См. также 
 Удачное приобретение